Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Брынько́во (Казанская церковь) — православный храм Рузского благочиния Московской епархии, расположенный в деревне Брыньково Рузского района Московской области.

История 
В селе Брыньково (Матвейцево тож) деревянная церковь Георгия Победоносца существовала издревна, но была уничтожена в Смутное время.

В 1628 году владелец села, Лев Иванович Долматов-Карпов возобновил церковь, простоявшую до 1826 года и разобранную за ветхостью.

Современное каменное здание церкви Казанской иконы Божией Матери с приделом святителя Николая было построено в 1701 году.

В 1850 году построены апсида, трапезная и колокольня, позже в трапезной были устроены два престола: правый — Николая Чудотворца (освящен 4 июля 1865 года) и левый — Георгия Победоносца, освящённый 27 августа 1867 года.

В церкви находилась местночтимая икона Божией Матери «Нечаянная Радость».

В советское время храм был закрыт и частично разрушен.

От периода оккупации 1941/42 годов сохранилась немецкая кинохроника, где запечатлено внутренне убранство церкви и её внешний вид

Вновь открыт в 1988 году, богослужения возобновлены в 2001 году.

В настоящее время в храме проводятся противоаварийные работы. В 2006 году в храм подведено электричество. Проведён ремонт церковного дома. Службы совершаются преимущественно в летнее время.

Примечания

Ссылки 
 Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Брыньково
 Храм на сайте Московской епархии.
 Храм на сайте Рузского благочиния

Брыньково
Б
Храмы, построенные в 1701 году в России
1700-е годы в Московской области